Свидзинский — фамилия; имеет женскую форму Свидзинская.

Известные носители:
 Свидзинский, Анатолий Вадимович (1929—2019) — советский и украинский учёный.
 Свидзинский, Бронислав Матвеевич (1867—1916) — генерал-лейтенант императорской российской армии.
 Свидзинский, Владимир Ефимович (1885—1941) — украинский поэт, переводчик.
 Свидзинский, Михаил (1824—1857) — украинский политический деятель.
 Свидзинский, Станислав (1684—1761) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, полковник коронных войск, кавалер Ордена Белого орла.
 Свидзинский, Эдмунд Фердинандович (1848—1919) — генерал-лейтенант императорской российской армии.

См. также 
 Водзинский